José Izquierdo puede referirse a:

 José Heriberto Izquierdo, futbolista colombiano
 José Izquierdo, practicante de taekwondo de españo
 José Izquierdo, médico venezolano